Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1988 was de 14e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Elf landen namen deel aan dit toernooi dat van 2 mei tot en met 22 mei in Argentinië werd gespeeld. Brazilië werd voor de 4e keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1989. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Argentinië en Colombia.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in Argentinië
Voetbal in 1988
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Argentinië